Gelu se poate referi la:
 Prenume
 Gelu (sau: Gelou, ), voievod
 Moartea lui Gelu, o poezie scrisă de George Coșbuc

 Gelu Colceag (* 1949, ?), un regizor român de teatru și film
 Gelu Juncu, un senator român (ales în județul Prahova)
 Gelu Măgureanu (1967, Bacău  2009, Satu Mare), un poet, ziarist
 Gelu Popescu (* 1958, ?), un fost jucător român de fotbal
 Gelu Radu (* 1955, Adjud, Vrancea, Moldova), un halterofil român
 Gelu Vișan (* 1966, ?), un politician român
 Gelu Vlașin (* 1966, Telciu, Bistrița-Năsăud), un poet din România
 Gelu Voican(-)Voiculescu (* 1941, București), un om politic
 Toponime
 Localități din Transilvania și Banat, România:
 Gelu (), județul Satu Mare
 Gelu (, , ), județul Timiș
 Colonia Mică (Gelu) (, ), o așezare din Banat care a fost inclusă în localitatea Gelu din județul Timiș, vezi și Colonia Mică (Timiș)

Vezi și 
 Gilău (, ), județul Cluj

Prenume masculine românești
Toponime românești